Grope ist eine niederdeutsche Bezeichnung für Grapen
Grope (Mathematik), ein Begriff der geometrischen Topologie

Grope bezeichnet den Familiennamen folgender Personen
 Alwin Grope († 1325), Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Goswinus Grope (14. Jahrhundert), Dominikaner in Lübeck und Weihbischof in Cammin und Schwerin
 Helfried Grope (1914–1959), deutscher Politiker (NDPD)